Romerske republik har flere betydninger:
 Romerske republik – Den romerske republik fra 500 f.Kr. – 31 f.Kr.
 Romerske republik – Den romerske republik fra 1798 – 1799
 Romerske republik – Den romerske republik, 1849